Palatal (fra latin palatum "gane") kan have flere betydninger:

 Palatalisering – en hævning af fortungen i retning mod den hårde gane; dansk /l/ er f.eks svagt palatiseret
 Palatal konsonant – konsonant der frembringes med tungeryggen løftet mod den hårde gane
I gastronomien bruges det om retter som fryder ganen, altså som er velsmagende.